Рогачівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Рогачівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район